Улица Анатолия Петрицкого () — улица в Святошинском районе города Киева, местность Святошино. Пролегает от проспекта Победы до улицы Отдыха.

Приобщаются улицы Львовская, Верховинная и Михаила Котельникова.

История 
Улица возникла в начале XX века как часть  Современное название в честь украинского живописца Анатолия Петрицкого — с 1965 года.

Примечания

Литература